Kangxi-radikalerna eller de traditionella radikalerna kallas de 214 radikaler som introducerades i ordboken Zihui (字彙) år 1615 och sedermera spreds med Kangxi-ordboken från 1716. Att klassificera kinesiska tecken efter dessa 214 radikaler är än i dag den viktigaste metoden att organisera traditionella kinesiska tecken, kanji och hanja i ordböcker.

I Unicodestandarden finns de 214 Kangxi-radikalerna i blocket U+2F00 - U+2FDF. Ett supplement med varianter och förenklade former finns i blocket U+2E80 - U+2EFF.

Lista över Kangxi-radikalerna

Källor 

Kinesiska
Japanska
Listor med anknytning till Kina
 
WP:Projekt Kina